Лига звёзд Катара 1996/1997 () — 
25-й сезон чемпионата Катара по футболу. Чемпионский титул смог защитить клуб «Аль-Араби».

По итогам прошлого сезона изменений в составе участников не произошло.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
Официальный сайт лиги
Чемпионат Катара на сайте rsssf.com

1997/1998
Катар
Катар
Спорт в Катаре в 1996 году
Спорт в Катаре в 1997 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1996/1997